Викеке:

 Викеке — город на юго-востоке центральной части Восточного Тимора.
 Викеке — крупнейший округ Восточного Тимора.